Nandini – postać z mitologii indyjskiej; krowa spełniająca wszelkie życzenia, niekiedy utożsamiana z pierwszą stworzoną krową Kamadhenu, chociaż według tekstów mitologicznych jest jej córką.

Postacie związane z Nandini: 
 Wasisztha

Zobacz też 
 Święta krowa
 Kalpawryksza
 Nandin

Przypisy

Bibliografia 
 Dowson: Classical Dictionary of Hindu Mythology

Mitologia indyjska
Bydło i kult jego form w hinduizmie